Имала — многозначный термин.

 Импала — африканская антилопа.
 Chevrolet Impala — американский полноразмерный автомобиль General Motors.
 Tame Impala — австралийский музыкальный коллектив.
 (1320) Импала — астероид главного пояса.
 Impala Mark I — итальянский учебно-тренировочный самолёт, используемый в Военно-воздушных силах Южно-Африканской Республики.